Dejan Varl, slovenski hokejist in trener, * 3. julij 1973, Jesenice.

Varl je svojo profesionalno pot začel pri domačem klubu HK Acroni Jesenice v sezoni 1990/91 kot centralni napadalec, v drugem delu kariere pa je igral kot branilec. Z izjemo sezone 1999/00, ko je zaradi izključitve iz državnega prvenstva in finančnem zlomu Jesenic skupaj s Petrom Rožičem prestopil v klub Phoenix Mustangs severnoameriške lige WCHL, je bil vseskozi zvest jeseniškem klubu, s katerim je v osemnajstih sezonah osvojil sedem naslovov državnega prvaka, več let je bil tudi kapetan. 

Za jugoslovansko mladinsko reprezentanco je nastopil na dveh Evropskih in enem Svetovnem mladinskem prvenstvu. Za slovensko člansko reprezentanco pa je nastopil na sedmih Svetovnih prvenstvih, med letoma 1995 in 1997 ter 2005 in 2008. 

Po koncu sezone 2008/2009 se je upokojil, 16. avgusta 2009 je odigral poslovilno tekmo na prijateljski tekmi proti beljaškem klubom VSV EC v Podmežakli. Varl je ostal v klubu kot pomočnik trenerja Ildarja Rahmatuljina.

Junija 2015 je postal glavni trener kluba HDD Jesenice.

Pregled kariere

|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 90
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 91
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 91
|
| 7
| 6
| 4
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
| 16
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 98/99
|
| 28
| 3
| 7
| 10
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Mustangs
| WCHL
| 99/00
|
| 45
| 2
| 10
| 12
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 16
| 13
| 16
| 29
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 14
| 6
| 7
| 13
| +3
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 6
| 10
| 16
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 4
| 15
| 19
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 8
| 9
| 17
| +15
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 23
| 9
| 27
| 36
|
| 90
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 15
| 2
| 6
| 8
|
| 46
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 8
| 0
| 5
| 5
|
| 12
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 3
| 6
| 9
|
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 6
| 9
| 15
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 23
| 5
| 4
| 9
|
| 64
|
| 6
| 2
| 5
| 7
| 0
| 8
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 20
| 13
| 15
| 28
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 56
| 3
| 21
| 24
| +10
| 116
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +5
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 33
| 2
| 6
| 8
| +2
| 62
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 8
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| '''10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 36
| 0
| 6
| 6
| +2
| 40
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 4
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 485
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 200
| bgcolor="#7FFF00" | 301
| bgcolor="#7FFF00" | +36
| bgcolor="#7FFF00" | 917
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 50
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Phoenix Mustangs
Slovenski hokejski trenerji
Trenerji HDD Jesenice
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih